Михаил Жижемский:
 Михаил Иванович Жижемский (ум. около 1530), старший сын Ивана Дмитриевича, в 1528 году выставлял 8 вооруженных всадников в литовское ополчение
 Михаил Васильевич Жижемский (ум. после 1567) — городовой и полковой воевода